Zakraj (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Zakraj (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin